Stölzle ist der Familienname folgender Personen:

 Remigius Stölzle (1856–1921), deutscher Philosoph
 Wolfgang Stölzle (* 1962), deutscher Hochschullehrer für Logistikmanagement

Siehe auch:
 Stölzle-Glasgruppe